Yves Christen (1941-), homme politique suisse ; 
 Yves Christen (1948-), biologiste français, membre du GRECE ;